Antonio De Salvo (1851-1924) – storico e scrittore italiano
 Antonio De Salvo (1942–) – magistrato ed esperantista italiano